Éjecteur peut désigner :

 Éjecteur (fluide), un assemblage mécanique exploitant la dépression créée par l'effet Venturi et permettant à l'aide d'un premier fluide pressurisé, de comprimer un second fluide en les mélangeant ;
 Hydro-éjecteur, un dispositif d'aspiration d'eau (ou d'air), utilisant un fluide sous pression (le plus souvent de l'eau) afin de créer un effet Venturi, et donc une aspiration ;
 Éjecteur (plasturgie), une pièce qui éjecte la pièce qui est restée dans la partie mobile du moule ;
 Éjecteur (arme à feu), le mécanisme d'une arme à feu servant à éjecter les douilles vides ;
 Éjecteur de bombes de Świątecki, un éjecteur de bombes largement répandu dans des bombardiers alliés lors de la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie